Dobczyce (stad), stad in Polen
 Dobczyce (gemeente), gemeente in Polen